«Географ глобус пропил»:

 «Географ глобус пропил» (1995) — роман российского писателя Алексея Иванова.
 «Географ глобус пропил» (2013) — фильм российского режиссёра Александра Велединского. Экранизация романа Алексея Иванова.